Ретиро Маја има више значења:

 Ретиро Маја (Солидаридад), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ретиро Маја (Тулум), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику